Zolang je bij me bent (Benny Neyman), een lied van Benny Neyman uit 1985
 Zolang je bij me bent (Abel), een lied van Abel uit 2010
 Zolang je bij me bent (Jan Smit), een lied van Jan Smit uit 2021